3-й корпус противовоздушной обороны (3-й корпус ПВО) — соединение ПВО РККА, в ВС СССР, до, во время и после Великой Отечественной войны; в ВС СССР (РККА) формировался трижды:
 3-й корпус ПВО (1-го формирования) — сформирован в 1937 году в Закавказском военном округе, в 1942 году переформирован в Бакинскую армию ПВО;
 3-й корпус ПВО (2-го формирования) — сформирован в апреле 1944 года в составе Северного фронта ПВО, принимал участие в войне с Японией в составе Приамурской армии ПВО в боевых действиях Дальневосточного фронта.
 3-й корпус ПВО (3-го формирования) — сформирован в апреле 1960 года в составе Московского округа ПВО на базе 56-го истребительного авиационного корпуса ПВО, вошел в состав ВС России и в 1995 переименован в 3-ю дивизию ПВО.